Deze hits waren in 1988 Alarmschijf bij Veronica op Radio 3:

Muziek in 1988
1988